Sununu ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Sununu (* 1974), US-amerikanischer Politiker
 John E. Sununu (* 1964), US-amerikanischer Politiker
 John H. Sununu (* 1939), US-amerikanischer Politiker